

Cucina 
 Treccia al burro – tipo di pane svizzero
 Treccia d'oro – torta tipica di Crema
 Treccia mochena – dolce tipico del Trentino

Moda 
 Treccia –  tipo di nodo formato dall'intrecciamento di tre o più fili di materiale flessibile, usata anche come acconciatura dei capelli
 Treccia – tipo di acconciatura
 Treccia russa – acconciatura tradizionale della Russia

Altro 
 Treccia di Berenice – manifestazione dei vortici d'estremità d'ala ed è connessa agli effetti indotti dai profili alari di aeromobili e vetture sportive
 Museo Paparella Treccia Devlet – museo di Pescara
 Ordine della Treccia – ordine cavalleresco nell'ambito del Sacro Romano Impero